Daniel Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Daniel Island (ö i Antarktis),

Bermuda 

 Daniel's Island, ö, Sandys,

Kanada 

 Daniel Island, Nunavut, ö,

Marshallöarna 

 Arno Atoll (atoll i Marshallöarna), Arnoatollen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar